Licetus ist:

Name folgender Personen:

 Fortunius Licetus, Gelehrtenname von Fortunio Liceti (1577–1656), Professor der Philosophie, Medizin und Physik in Pisa und Padua
 Joseph Licetus († 1599), italienischer Arzt

Außerdem:
 Licetus (Mondkrater), benannt nach Fortunius Licetus